Ochsenreiter ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Ochsenreiter (1846–1922), deutscher Apotheker
 Manuel Ochsenreiter (1976–2021), deutscher Journalist